Хельдо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 0,50 км². Население — 708 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Página del ayuntamiento de Geldo
 Web de Turismo de Geldo realizada por la Agencia Valenciana de Turisme

Муниципалитеты Кастельона